Обыкновенный подуст или подуст — вид лучепёрых рыб семейства карповых.

Фамилия 
 Подуст, Михаил Александрович (1921—2015) — полковник Советской армии, ветеран Великой Отечественной войны, писатель, публицист, педагог.
 Подуст, Руслан Валерьевич (род. 1981) — украинский футболист, нападающий.